Ocros puede referirse a varios lugares en el Perú:

Santo Domingo de Ocros, ciudad capital del distrito y de la provincia de Ocros en el departamento de Áncash.
Distrito de Ocros, uno de los diez que conforman la provincia de Ocros.
Provincia de Ocros, una de las veinte que conforman el departamento de Áncash.
San Juan de Ocros, localidad capital del distrito de Ocros de la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho.
Distrito de Ocros, uno de los dieciséis que conforman la provincia de Huamanga.